Éric Bourdais de Charbonnière, né le  à Boulogne-Billancourt, est un dirigeant d'entreprises français.

Formation 
Après une scolarité au lycée Michelet et au collège Stanislas à Paris, il sort diplômé d'HEC et de Wharton School.

Carrière 
En 1965, il commence sa carrière à la banque J.P. Morgan. Il y devient responsable de la banque pour la France en 1981, avant d'occuper les fonctions de vice-président, responsable de la zone Europe, de 1985 à 1990, année où il quitte la banque.

Il rejoint alors le groupe Michelin comme directeur financier. Il est nommé membre du conseil exécutif en 1996 et du conseil de surveillance en 1999. Il devient président du conseil de surveillance du groupe Michelin en 2000. 

Il est également président du comité d'audit et administrateur de Thomson SA et vice-président du conseil de surveillance d'ING Group, ainsi qu'administrateur de Faurecia et membre du conseil de surveillance d'Oddo et Cie.

Membre du Conseil des marchés financiers depuis 1988, il y préside l'une des formations disciplinaires.

Il devient administrateurs d'Associés en Finance en 2004.

Il est gouverneur de l'Hôpital américain de Paris.

Il est membre du jury du Grand Prix ACF de la Startup Automobile.

Fonctions et mandats sociaux
 président du conseil de surveillance de Michelin : 2000-
 vice-président de J.P. Morgan : 1985-1990
 vice-président du conseil de surveillance d'ING Group
 président du comité d'audit de Thomson SA 
 administrateur de Faurecia : 2010-
 membre du conseil de surveillance d'Oddo et Cie
 administrateur de Thomson SA : 2010-
 membre du Conseil des marchés financiers : 1988-
 gouverneur et administrateur de l'Hôpital américain de Paris
 administrateur d'Associés en Finance
membre du comité d'éthique de l'EDHEC

Notes, sources et références 

 

Banquier français
Chef d'entreprise français
Michelin
Homme d'affaires français
Naissance en juillet 1939
Naissance à Boulogne-Billancourt
Étudiant de l'université de Pennsylvanie
Élève du collège Stanislas de Paris
Élève de l'École des hautes études commerciales de Paris